Scene da un matrimonio (Scener ur ett äktenskap) – miniserie televisiva svedese del 1973 diretta da Ingmar Bergman
 Scene da un matrimonio (Scenes From a Marriage) – miniserie televisiva statunitense del 2021 diretta da Hagai Levi
 Scene da un matrimonio – programma televisivo italiano iniziato nel 1990